Merchants and Planters Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Merchants and Planters Bank (Arkansas), ID-Nr. 82000867
 Merchants and Planters Bank (Louisiana), ID-Nr. 95000297